Niemcy:
 Warteberg – wzniesienie w Kassel

Zobacz też:
 Philippinenhof-Warteberg
 Wartberg
 Wartenberg